A beszélő köntös, Mikszáth Kálmán regénye
 A beszélő köntös, magyar történelmi film, 1941, rend.: Radványi Géza
 A beszélő köntös, magyar játékfilm, 1969, rend.: Fejér Tamás